Самбука — італійський лікер з ароматом анісу.
 Самбука або самбіка — старовинний музичний інструмент.
 Самбука — антична облогова машина, що нагадувала за формою самбуку.

Див. також 
 Самбук (значення)
 Самбука-Пістоїєзе — комуна в Італії
 Самбука-ді-Сицилія — комуна в Італії
 Катя Самбука (справжнє ім'я Катерина Михайлова;  1991) — російська порноакторка, модель і телеведуча